Concorde – aereo da trasporto supersonico anglofrancese 
 Concorde – stazione della metropolitana di Parigi
 Concorde – album del Modern Jazz Quartet del 1956